Krzywólka bezeichnet Ortschaften in der Woiwodschaft Podlachien in Polen:
 Krzywólka (Przerośl), Dorf der Gmina Przerośl im Powiat Suwalski
 Krzywólka (Suwałki), ein ehemaliges Dorf, heute Stadtteil von Suwałki
 Krzywólka (Szypliszki), Dorf der Gmina Szypliszki im Powiat Suwalski